Chrostowo – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie ostrołęckim, w gminie Troszyn 
 Chrostowo – wieś w województwie podlaskim, w powiecie łomżyńskim, w gminie Jedwabne

Zobacz też 
 Chrostowo Wielkie, Chróstowo